Юрий Степанович Волков (род. 1 января 1959, пос. Могзон Читинской области) — российский , доктор физико-математических наук, профессор кафедры высшей математики Новосибирского государственного университета, директор Института математики (ИМ) им. С. Л. Соболева.

Биография 
Окончил ММФ НГУ по специальности «Математика, прикладная математика» (1981).

С 1981 года работает в Сибирском отделении АН СССР (РАН): стажёр-исследователь, старший лаборант (1983), младший научный сотрудник (1987), научный сотрудник (1989), старший научный сотрудник (1993) лаборатории теории сплайн функций, ученый секретарь (1997), зам. директора Института математики (ИМ) им. С. Л. Соболева. 03.08.2021 избран директором Института математики им. С. Л. Соболева СО РАН.

С 1998 г. по совместительству работает в НГУ: ст. преподаватель, доцент (2000), с 2008 г. профессор кафедры высшей математики ММФ. Читает курсы: «Дифференциальные уравнения», «Уравнения математической физики», «Математический анализ», «Высшая математика».

Преподавал в Физико-математической школе (СУНЦ) при НГУ с 1989 г.: секретарь, с 1995 г. доцент кафедры математики.

Основные темы научной работы: теория приближения сплайнами, численные методы.

Докторская диссертация: Хорошо обусловленные методы построения сплайнов высоких степеней и сходимость процессов интерполяции : дис. … д-ра физ.-мат. наук : 01.01.07 Новосибирск, 2006 198 с. РГБ ОД, 71:07-1/22

Награждён Почётной грамотой Российской академии наук (2007).

Публикации 
 Общая задача полиномиальной сплайн-интерполяции. Ю. С. Волков. Тр. ИММ УрО РАН, 22:4 (2016), 114—125
 Об условиях формосохранения при интерполяции параболическими сплайнами по Субботину. В. В. Богданов, Ю. С. Волков. Тр. ИММ УрО РАН, 22:4 (2016), 102—113
 50 лет задаче Шёнберга о сходимости сплайн-интерполяции. Ю. С. Волков, Ю. Н. Субботин. Тр. ИММ УрО РАН, 20:1 (2014), 52-67
 Условия формосохранения при интерполяции сплайнами второй степени по Субботину и по Марсдену. Ю. С. Волков, В. Т. Шевалдин. Тр. ИММ УрО РАН, 18:4 (2012), 145—152
 Порядки аппроксимации локальными экспоненциальными сплайнами. Ю. С. Волков, Е. Г. Пыткеев, В. Т. Шевалдин. Тр. ИММ УрО РАН, 18:4 (2012), 135—144
 Локальная аппроксимация сплайнами со смещением узлов. Ю. С. Волков, Е. В. Стрелкова, В. Т. Шевалдин. Матем. тр., 14:2 (2011), 73-82
 О приближении производных скачком интерполяционного сплайна. Ю. С. Волков, В. Л. Мирошниченко. Матем. заметки, 89:1 (2011), 127—130
 О критерии горизонтальной однородности среды в обратной кинематической задаче сейсмики. Ю. Е. Аниконов, Ю. С. Волков, С. Б. Горшкалев, Е. Ю. Деревцов, С. В. Мальцева. Вестн. НГУ. Сер. матем., мех., информ., 11:3 (2011), 3-19
 Формосохраняющая интерполяция кубическими сплайнами. Ю. С. Волков, В. В. Богданов, В. Л. Мирошниченко, В. Т. Шевалдин. Матем. заметки, 88:6 (2010), 836—844
 Обратные циклических ленточных матриц и сходимость процессов интерполяции для производных периодических интерполяционных сплайнов. Ю. С. Волков. Сиб. журн. вычисл. матем., 13:3 (2010), 243—253
 О нахождении полного интерполяционного сплайна через BB-сплайны. Ю. С. Волков. Сиб. электрон. матем. изв., 5 (2008), 334—338
 О выборе аппроксимаций в прямых задачах построения сопла. Ю. С. Волков, В. М. Галкин. Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 47:5 (2007), 923—936
 Вполне неотрицательные матрицы в методах построения интерполяционных сплайнов нечетной степени. Ю. С. Волков. Матем. тр., 7:2 (2004), 3-34
 Новый способ построения интерполяционных кубических сплайнов. Ю. С. Волков. Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 44:2 (2004), 231—241
 Об оценке элементов матрицы, обратной к циклической ленточной матрице. Ю. С. Волков. Сиб. журн. вычисл. матем., 6:3 (2003), 263—267
 О неотрицательном решении системы уравнений с симметрической циркулянтной матрицей. Ю. С. Волков. Матем. заметки, 70:2 (2001), 170—180
 Наилучшая оценка погрешности производной при интерполяции сплайном четвёртой степени. Ю. С. Волков. Матем. тр., 1:2 (1998), 68-78
 Построение математической модели универсальной характеристики радиально-осевой гидротурбины. Ю. С. Волков, В. Л. Мирошниченко. Сиб. журн. индустр. матем., 1:1 (1998), 77-88
 Сплайны как инструмент геометрического моделирования (к 80-летию со дня рождения Ю. С. Завьялова). Ю. С. Волков, В. Л. Мирошниченко, С. И. Фадеев. Сиб. электрон. матем. изв., 8 (2011), 11-16

Ссылки 
 http://mmf.nsu.ru/sites/default/files/professors-mmf-2016_1.pdf
 фото http://a-server.math.nsc.ru/IM/sotrudl.asp?CodID=197
 http://www.mathnet.ru/rus/person17842

Выпускники механико-математического факультета Новосибирского государственного университета
Преподаватели Новосибирского государственного университета
Сотрудники Института математики СО РАН